Curaçao, Caribisch eiland, (sinds 10 oktober 2010) land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
Curaçao en Onderhorigheden (tot 1936), het gebied dat later de Nederlandse Antillen werd
Curaçao (likeur), alcoholische drank van Bols